Vila Brasil é um bairro localizado na zona central de Londrina.

Características
É um bairro eminentemente comercial e residencial, onde está situada a faculdade INESUL e o primeiro empreendimento dos Irmãos Muffato em Londrina, neste bairro também é localizado o Colégio Estadual Profº. Newton Guimarães, o Colégio Maxi, a Paróquia Nossa Senhora das Graças e a Associação Comunitária dos Idosos de Londrina. Apesar do bairro se chamar Vila Brasil, grande parte do nome de suas ruas são de países da América do Sul.

Principais Vias

 Av. Dez de Dezembro
 Av. Duque de Caxias
 Av. Juscelino Kubitschek
 R. Argentina
 R. Bolívia
 R. Borba Gato
 R. Brasil
 R. Chile
 R. Colômbia
 R. Jorge Velho
 R. Maurício de Nassau
 R. Paes Leme
 R. Paraguai
 R. Uruguai
 R. Venezuela
 R. Monções

Subdivisões

 Conjunto Residencial Saveiros
 Jardim América
 Jardim Erotilde
 Jardim Europa
 Jardim Flórida
 Jardim Indianópolis
 Jardim Mazei
 Jardim Vila Rica
 Vila Brasil
 Vila Guarujá
 Vila Larsen
 Vila Penteriche
 Vila Rodrigues

B